Wahlkreis 22 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 22
 Landtagswahlkreis 22
 Reichstagswahlkreis 22